Влади́мир Ко́рсаков:
 Корсаков, Владимир Васильевич (1923—2001) — Герой Советского Союза.
 Корсаков, Владимир Викторович (1854—1932) — журналист, доктор медицины, исследователь Китая.
 Корсаков, Владимир Никитич (1846—1900) — русский генерал-майор.
 Корсаков, Владимир Николаевич (1853—1900) — русский врач.